Алексей Ливенцов:
 Ливенцов, Алексей Вячеславович (род. 1981) — российский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Ливенцов, Алексей Михайлович (1792—1869) — генерал-майор Отдельного корпуса жандармов.